Saudi Professional League – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Arabii Saudyjskiej. Skupia 16 najlepszych drużyn tego kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 1975.

Drużyny w sezonie 2021/2022

Mistrzowie

Linki zewnętrzne 
 
 

Arabia Saudyjska
1